Kemna è un nome di famiglia tedesco.

Persone
Erich Kemna (1902-1968) – imprenditore tedesco
Erwin Kemna (* 1950) – politico tedesco
Friedhelm Kemna (1925-2007) – giornalista tedesco
Horst Paulmann Kemna (* 1935) – imprenditore tedesco
Julius Kemna (1837-1898) – imprenditore tedesco
Karsten Kemna (* 1973) – giocatore tedesco di pallacanestro
Peter Kemna (1920-2017) – imprenditore tedesco
Rudie Kemna (* 1967) – ciclista olandese

Aziende
Kemna Bau – azienda tedesca

Toponimi
Kemna (Wuppertal) – quartiere di Wuppertal 
 vedi Campo di concentramento di Kemna
Kemna (Barmen) – Sattelhof di Wuppertal-Oberbarmen